Ageo se poate referi la:

 Yakushima, o insulă în Japonia.
 Asteroidul 20193 Yakushima, un corp ceresc numit după insula Yakushima.